

Alimenti 
 Pesca – frutto del pesco (Prunus persica)
 Pesca – dolce che prende il nome dal frutto

Attività 
 Pesca – attività consistente nel catturare dei pesci con reti, ami o altri mezzi. Si divide in:
 Pesca sportiva
 Pesca commerciale
 Pesca di sostentamento

Altro 
 Pesca – colore
 Pesca – comune della Colombia nel Dipartimento di Boyacá
 Pesca di beneficenza – estrazione di premi numerati messi in palio tra gli acquirenti dei biglietti, con incasso devoluto a scopo benefico
 Pesca – emoji

Pagine correlate 
 Pesche

Altri progetti